Sīrwān kan syfta på följande platser:

Irak 

 Rūdkhāneh-ye Sīrvān, vattendrag, 
 Nāḩiyat Sīrwān, underdistrikt, Sulaymaniyya, 

Robotskapade Irakförgreningar